Кубок Либертадорес 1994 — 35-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Велес Сарсфилд».

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1994 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 1994 на Торсиде

Футбол в Южной Америке в 1994 году
1994